__БЕЗКН__

Pinnipedimorpha (Пинипедиморфа — „облик перајара”), или перајолики сисари, је кладус псоликих звијери унутар инфрареда Arctoidea. Овај кладус сисара обухвата кладус Pinnipediformes (коју чине кладус Pinnipedia и изумрли родови Pacificotaria и Pteronarctos), изумрлу породицу Semantoridae, изумрлу полифилетску породицу Enaliarctidae и изумрле родове Kolponomos и Pinnarctidion. Чланови кладуса Pinnipedimorpha се формално називају пинипедиморфима, а кладуса Pinnipediformes се називају пинипедиформима. Чланови кладуса Pinnipedimorpha и Pinnipediformes (који притом нису дио монофилетске крунске групе Pinnipedia) су такође знани и под називом праперајари.

Етимологија назива 
Назив кладуса Pinnipedimorpha води поријекло од:
 кладуса Pinnipedia,
 старогрчке ријечи морфе (стгрч. -{μορφή}-), што значи облик.

Назив кладуса Pinnipediformes води поријекло од:
 кладуса Pinnipedia,
 и латинске ријечи форма (лат. -{forma}-), што значи облик.

Систематика

Класификација 
[† - ознака за изумрли таксон]

Класификација кладуса Pinnipedimorpha:
 Кладус: Pinnipedimorpha (перајолики сисари)
 Род: †Kolponomos
 Род: †Pinnarctidion
 Породица: †Enaliarctidae <−−−[парафилетска породица] Род: †Enaliarctos <−−−[парафилетски род]
 †Enaliarctos barnesi
 †Enaliarctos emlongi
 †Enaliarctos mealsi
 †Enaliarctos mitchelli
 †Enaliarctos tedfordi
 Породица: †Semantoridae
 Кладус: Pinnipediformes  (перајолики сисари)
 Род: †Pacificotaria
 Род: †Pteronarctos
 Кладус: Pinnipedia (перајари)
 Натпородица: Otarioidea
 Породица: Odobenidae (моржеви)
 Кладус: Pan-Otariidae
 Род: †Eotaria
 Породица: Otariidae (ушате фоке)
 Натпородица: Phocoidea
 Породица: Phocidae (праве фоке)
 Породица: †Desmatophocidae

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе кладуса Pinnipedimorpha.

Види још 
 Класификација сисара
 Arctoidea

Референце

Спољашње везе